Афрасиа́б также Афрасия́б, Афросиаб и Афросияб (; ; ; ; ; ) — может иметь одно из следующих значений:
 Афрасиаб — древнее городище на северо-востоке Самарканда, Узбекистан.
  — деревня в остане Курдистан, Иран.
  — деревня в остане Мазендеран, Иран.
  — одна из шиитских династий на севере Ирана.
 Фрески Афрасиаба — древнейшие цветные фрески, найденные в городище Афрасиаб в Самарканде, также название афрасиабского стиля в искусстве.
 «Афрасиаб» — музей в Самарканде, Узбекистан.
 «Афросиаб» — название футбольного клуба «Динамо» Самарканд в 1997—1998 годах.
 Афрасиаб — название улиц в некоторых городах Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана, Ирана и Азербайджана.
 Afrosiyob — высокоскоростной электропоезд, модификация Talgo 250, эксплуатируется на железнодорожных линиях Узбекистана.

Персоналии 
 Афрасиаб — легендарный правитель Турана, один из известных персонажей иранской мифологии.
 Афрасиаб Кия — правитель из династии Афрасиабов.
 Афрасияб Бадальбек оглы Бадалбейли — советский и азербайджанский композитор, дирижёр, музыкант, музыковед и публицист.
 Афрасияб Паша оглы Векилов — советский и российский тюрколог и филолог азербайджанского происхождения
 Афрасиаб Хаттак — пакистанский политик.
 Кавех Афрасиаби — иранский и американский политолог и публицист.
 Салар Афрасиаби — иранский футболист, полузащитник.